der Keusche ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Bolesław V. (Polen) (1226–1279), Herzog von Kleinpolen

Siehe auch:
 Keuschheit
 Der keusche Adam
 Keusche (Bauwerk)